

Uranium 

Liste en rapport avec la chimie